Die Tour de France für Automotobile 1958 wurde als Etappenrennen für Automobile vom 15. bis 21. September in Frankreich ausgetragen.

Das Rennen 

Die Tour Auto startete wie in den Jahren zuvor in Nizza und führte die 113 Teilnehmer – von denen 37 das Ziel erreichten – über 5935 km und vier Etappen nach Pau. Das Rennen wurde überschattet vom tödlichen Unfall des britischen Spitzenfahrers Peter Whitehead. Whitehead, der sich einen Jaguar D-Type mit seinem Halbbruder Graham teilte, saß am Beifahrersitz als der Jaguar am 21. September knapp vor dem Ende des Rennens und bei beginnender Nacht von der Strecke abkam und in eine Schlucht stürzte. Während Graham schwer verletzt wurde kam Peter dabei ums Leben.

Das Rennen, das wie im Jahr zuvor in zwei Klassen ausgefahren wurde, wurde erneut vom Zweikampf der beiden Ferrari-Piloten Olivier Gendebien und Maurice Trintignant geprägt. Der Sieg ging an das belgische Team Gendebien/Bianchi. Der Gesamtwertung der Tourenwagenklasse holten sich Jean Hébert und Bernard Consten auf einer Alfa Romeo Giulietta. Die Damenwertung in der GT-Klasse ging an Ferrier/Paolozzi, die auf einem Porsche 356 Zwölfte in der Gesamtwertung wurden. In der Tourenwagenklasse blieben Archambault/Pare (Alfa Romeo Giulietta – 15. der Gesamtwertung) erfolgreich.

Ergebnisse

Schlussklassement 

1nicht gestartet

XXX in der Tabelle steht für Teilnehmer unbekannt

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: 113
 Gestartet: 112
 Gewertet: 39
 Rennklassen: 2
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: unbekannt
 Fahrzeit des Siegerteams: unbekannt
 Gesamtrunden des Siegerteams: keine
 Gesamtdistanz des Siegerteams: unbekannt
 Siegerschnitt: unbekannt
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 

 Ergebnisse und Daten

1958
Motorsportveranstaltung 1958